Liard steht für: 

 einen Großkatzenhybriden zwischen Löwe und Leopardin, siehe Großkatzenhybride
 Liard River, Fluss in Nordamerika
 Liard (Münze), ehemalige französische Kleinmünze
 Liard-Insel, Insel im Archipel der Adelaide- und Biscoe-Inseln, Antarktis
 Mount Liard, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Liard ist der Familienname folgender Personen:

 François Liard, französischer Schauspieler